Altmünster steht für

 Marktgemeinde Altmünster am Traunsee im Salzkammergut, Österreich

 Kloster Altmünster, ehemaliges Kloster (auch Abtei Traunsee) in Altmünster, Österreich

Altmünster ist der Familienname folgender Personen:
 Bilhildis von Altmünster (* im 7. Jahrhundert; † um 734), fränkische Adelige, Klostergründerin und Äbtissin 

Siehe auch:
 Altenmünster (Begriffsklärung)
 Altomünster